Теребище — деревня в Псковском районе Псковской области. Входит в состав Серёдкинской волости. 
 
Расположена в 76 км к северо-западу от Пскова и в 22 км к западу от села Серёдка, вблизи впадения реки Чёрной в Псковское озеро.

Население

История 
До 28 февраля 2005 года деревня была административным центром ныне упразднённой Теребищенской волости.

Топографические карты

Примечания 

Населённые пункты Псковского района